«Get Back» puede referirse a:

 «Get Back», canción de The Beatles.
 «Get Back», canción de Demi Lovato.
 «Get Back (ASAP)», canción de Alexandra Stan.
 Get Back, serie de sesiones de The Beatles.
 The Beatles: Get Back, serie documental dirigida Peter Jack estrenado en 2021, que muestra las sesiones Get Back de The Beatles.